Kierownictwo Walki Podziemnej
 Konspiracyjne Wojsko Polskie